Wir beide bezeichnet:

 Wir beide (Lied), Lied der deutschen Band Juli (2006)
 Wir beide (Film), Film von Filippo Meneghetti (2020)
 Wir beide!, Mangaserie von Milk Morinaga